Table des caractères Unicode U+16B00 à U+16B8F.

Pahawh hmong 
Caractères utilisés pour le Pahawh hmong

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (16000-16FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Pahawh hmong, table sur le site Unicode.

016B0